Moreno steht für:

 Moreno, ein Vor- und Familienname
 Moreno (Buenos Aires), Stadt in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Moreno (Gattung), eine Spinnengattung aus der Familie der Glattbauchspinnen (Gnaphosidae)
 Moreno (Pernambuco), Ort im Bundesstaat Pernambuco, Brasilien
 Moreno (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Moreno (Rapper), italienischer Rapper
 Moreno (Schiff), Schlachtschiff der argentinischen Marine von 1911
 Departamento Moreno, Verwaltungseinheit in der Provinz Santiago del Estero, Argentinien
 Partido Moreno, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires, Argentinien

Siehe auch:
 Moreno Rock, Klippenfelsen in der Gerlache-Straße, Antarktis
 Moreno Valley, Stadt in Kalifornien
 Perito-Moreno-Gletscher, Gletscher in Südamerika
 Nationalpark Perito Moreno, Nationalpark in Argentinien
 Point Moreno, Landspitze von Laurie Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis